Miejscowości w USA:
 Morrill – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Brown
 Morrill – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Morrill – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Scotts Bluff
Gminy w USA:
 Morrill (ang. Morrill Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Brown
 Morrill (ang. Morrill Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Morrill (ang. Morrill Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Morrill (ang. Morrill County) – w stanie Nebraska